Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Младежка лига“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1 (2011-2012)

Сезон 2: Нашествие (2012-2013) 

Младежка лига